Lukas Meili, né le  à Russikon, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue avec le club suisse HC Bienne en Ligue nationale A.

Biographie 

Le , il est appelé pour la première fois en équipe nationale suisse par Sean Simpson en vue de la Deutschland Cup.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan="2"|2009-2010||GCK Lions||LNB||11|| || || 4,33|| || || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|GCK Lions U20 || Juniors Élites A||17 || || || || || || ||9 || || || || || || 
|-
|rowspan="2"|2010-2011||GCK Lions||LNB||15||758 || || 4,43|| ||0 ||0 || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|ZSC Lions || LNA||0 || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"|2011-2012||GCK Lions||LNB||15||864 || || 2,85|| ||0 ||2 || 2|| 70|| || 4,29|| || 0|| 0
|-
|Rapperswil-Jona Lakers || LNA||1 || 31|| || 5,81|| 80,0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"|2012-2013||Kloten Flyers||LNA||14||799|| || 2,70|| 90,1||1 ||0 ||0 || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|HC Olten || LNA||2 || 119|| || 3,03|| || 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014||HC Bienne||LNA||38 ||  || || 3,06 || 89,5 || 2 || 0 || 14 || 850 || || 2,33 || 90,6 || 0 || 0
|-
|2014-2015|| HC Bienne ||LNA||16 ||  || || 3,88 || 89,8 ||  ||  || 0 ||  || ||  ||  ||  || 
|-
|2015-2016|| HC Bienne ||LNA||21 ||  || || 3,51 || 90,3 ||  ||  || 6 ||  || || 2,24 || 92,8 ||  || 
|-
|2016-2017|| HC Viège ||LNB||23 ||  || || 3,03 || 90,3 ||  ||  || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018|| HC Viège ||LNB||4 ||  || || 3,90 || 86 ||  ||  || 0 ||  || ||  ||  ||  || 

|2010|| Suisse -18 ans || Championnat du monde -18 ans||5 || 269|| || 3,80|| 88,3|| 0|| 0
|-
|2011|| Suisse -20 ans || Championnat du monde -20 ans||0 || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2012|| Suisse -20 ans || Championnat du monde -20 ans||2 || 113|| || 4,76|| 89,0|| 0|| 0

Notes et références 

Naissance en janvier 1992
Naissance dans le canton de Zurich
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Viège
Gardien de but de hockey sur glace